Келви́н Амиа́н Аду́ (; ) — французский футболист, защитник клуба «Специя».

Клубная карьера 
Аду с 9 лет является воспитанником французского клуба «Тулуза». С 2015 года выступал за вторую команду, 10 января дебютировал в ней поединком против «Ангулема». В сезоне 2015/2016 был основным игроком второй команды. Летом 2016 года был вызван на сборы вместе с основой.

14 августа 2016 года дебютировал в Лиге 1 в поединке против марсельского «Олимпика», выйдя в стартовом составе и проведя на поле весь матч.

13 октября того же года подписал первый профессиональный контракт с «Тулузой» сроком на три года и взял 15-й номер.

Карьера в сборной 
Выступал за юношескую сборную Франции до 17 лет. Выступал в отборочных матчах к юношескому чемпионату Европы 2015 года в Болгарии.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Тулуза»
Игроки ФК «Специя»